Dazhuang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dazhuang (köping i Kina), Shandong, 
 Dazhuang Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar